Battista Tresoldi (1930-1978) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Carlo Tresoldi (1952-1995) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Emanuele Tresoldi (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giuseppe Tresoldi (1964) – paracadutista italiano
 Ivan Tresoldi (1981) – poeta italiano e artista di strada
 Libero Tresoldi (1921-2009) – vescovo cattolico italiano